Население Финляндии по состоянию на 1 февраля 2022 года составляло .

Финляндия — одна из наименее населенных стран Европы; Плотность населения относительно низкая, около 18 человек на квадратный километр. Население очень неравномерно распределено географически — большинство финнов живёт у побережья, в южной и юго-западной частях страны. В Хельсинки проживает более миллиона человек. В Лапландии в среднем проживает всего два человека на квадратный километр.

Финляндия — по состоянию на 2021 год в сравнении с другими скандинавскими странами относительно однородная страна с точки зрения религии и родного языка: 86,5 % (4 800 243 чел.) населения Финляндии говорит по-фински, 5,2 % (287 933 чел.) населения говорит по-шведски, 0,04 % (2 023 чел.) населения говорит по-саамски, а на других языках говорит 8,3 % (458 042 чел.) населения, 66,6 % населения принадлежит к евангелическо-лютеранской церкви, православных — 1,1 %, приверженцы другой религии — 1,8 %, не религиозны — 30,6 %.. Самое большое языковое меньшинство составляют финские шведы, которые живут, в основном, в Уусимаа, на Аландских островах и побережье Остроботнии.

По состоянию на конец 2021 года в Финляндии проживало 442 290 человек иностранного происхождения, что составляет 7,97 % от общей численности населения страны.

Финское население высоко образовано. К концу 2020 году 3 469 000 человек, или 74 % населения Финляндии в возрасте 15 лет и старше получили высшее образование.

Демографическая статистика с 1900 года

Население Финляндии по данным Евростата

Структура населения 

По состоянию на конец 2021 года общая численность населения Финляндии составляла  ( и ). Население за 2021 год увеличилось на 14 448 человека. Родилось 46 463 новорождённых, умерло 55 488, 32 898 новых иммигрантов и 15 084 эмигранта. 7 816 человек получили финское гражданство.

Жилища и формы жилья 
Финляндия — одна из наименее населенных стран Европы; Плотность населения относительно низкая, на 2021 год 18,3 человек на квадратный километр. Население очень неравномерно распределено географически — большинство финнов живёт у побережья, в южной и юго-западной частях страны. Наиболее высокая плотность населения в Финляндии — в Уусимаа: 185,7 человек / км², наиболее низкая — в провинции Лапландия, всего 1,9 человек / км². 49 % финнов живут в частных домах. По состоянию на 2022 год 85,7 % населения Финляндии проживало в городах.

Агломерации 
На конец 2020 года 86,6 % населения проживало в агломерациях. Всего насчитывалось 732 агломерации с общей земельной площадью 6 868,15 квадратных километров. Таким образом, более пяти из шести финнов проживали на территории, составляющей всего 2,3 % от площади страны.

Самые большие города 
В Финляндии девять городов с населением более 100 000 человек. Из пяти городов с населением более 200 000 человек три — Хельсинки, Эспоо и Вантаа — образуют столичный регион Хельсинки с населением около 1,2 миллиона человек.

Языковые группы

Статус языков 

Национальные языки Финляндии — финский и шведский. Носители саамских языков имеют право использовать саамский язык в судах и в отношениях с властями региона саами и некоторыми государственными органами.

Согласно Закону о финском языке, муниципалитеты могут быть одноязычными или двуязычными — определение зависит от количества говорящих в муниципалитете. Большинство муниципалитетов финноязычные. До 2014 года на материковой части Финляндии существовало три одноязычных шведскоязычных муниципалитета, но благодаря изменениям в системе государственных взносов эти муниципалитеты также стали двуязычными. Согласно Закону о самоуправлении Аландских островов, все муниципалитеты на Аландских островах шведскоязычные, хотя менее пяти процентов носителей языка на Аландских островах говорят на финском языке (2019).

Количество носителей языка 
Население Финляндии по родному языку на 2021 год:

Национальные языки

Финский 
На финском языке говорят на нескольких диалектах. Их основные группы — восточные и западные диалекты. Их можно отличить по буквальному языку d: в западных диалектах он заменен на r или l. По состоянию на 2021 год 86,5 % населения Финляндии говорит по-фински или 4 800 243 человек.

Шведский 
Большинство шведскоязычных в Финляндии живут в Уусимаа и на побережье Остроботнии, на Аландских островах и на юго-западе Финляндии. Например, 92 процента жителей Лодмона в муниципалитете Луото в Остроботнии говорят по-шведски. По состоянию на 2021 год 5,2 % населения Финляндии говорит по-шведски или 287 933 человек.

Саамский 
Помимо шведского, языковые меньшинства, упомянутые в финском законодательстве, — это саамы, карелы, цыгане и носители языка жестов. Согласно статистике населения за 2019 год, было 2004 говорящее на саамском языке. Количество цыган невозможно оценить по языковым данным, поскольку большинство цыган являются носителями финского или шведского языков. По состоянию на 2021 год 0,04 % населения Финляндии говорит по-саамски или 2 023 человек.

Иностранные языки 
По состоянию на 2021 год 8,3 % населения Финляндии (458 042 человек) говорит на языке, отличном от финского, шведского или саамского.

Русский 
«Старых русских» иногда выделяют из русскоязычных как отдельную группу, то есть представителей русских семей, живущих в Финляндии на протяжении нескольких поколений. Ассоциация русскоязычных ассоциаций Финляндии раскритиковала разделение на «старых русских» и «новых русских» как необоснованное и вводящее в заблуждение, поскольку нет четких определений этих понятий. В 2012 году THL подсчитала, что из 62 554 русскоязычных (в 2012 году) старых русских в Финляндии приходилось около 5000. По состоянию на 2021 год 1,6 % населения Финляндии говорит по-русски или 87 552 человек.

По данным Статистического управления Финляндии, почти половина русскоязычных в Финляндии — финны из ингерманландского региона, то есть ингерманландцы или представители финноязычных народов. Это связано с тем, что ингерманландцы были насильственно русифицированы в Советском Союзе и России, откуда они переселились в Финляндию.

В конце 2015 года в провинциях Уусимаа, Юго-Западная Финляндия, Остроботния, Центральная Остроботния и Аландские острова было больше шведскоязычных, чем русскоязычных. В других провинциях проживало больше русскоязычных, чем шведоязычных.

В школах Финляндии можно изучать русский язык как иностранный с третьего класса. Для иммигрантов есть и уроки русского как родного языка.

Этническая принадлежность и гражданство

Этнические группы 
В Финляндии нет статистических данных о принадлежности к этнической группе, но есть некоторые переменные, описывающие этническое происхождение в статистике населения, например, родной язык и страна рождения. Согласно Рекомендации международной переписи, этническая принадлежность основана на собственном восприятии этнической группой своего исторического и регионального или государственного происхождения, а информация об этнической принадлежности всегда должна основываться на собственном заявлении человека. Поскольку перепись в Финляндии основана на регистрах, Финляндия не может производить официальную статистику по этническим группам.

В Финляндии этническое происхождение в последний раз проверялось при переписи населения 1970 года, когда подсчитывалось количество цыган и саамов. В то время саамом считался человек, первым языком которого был саамский. В дополнение к этому, саамы были теми, чьи родители, бабушки и дедушки «имели или имели саамский язык в качестве своего первого языка». Кроме того, некоторые «саамы» в целом были признаны саами в исследовании, хотя ни один из родителей или бабушек и дедушек не говорил на саамском языке. По этим причинам в 1970 году в общей сложности насчитывалось 3936 саамов.

По оценкам, сделанным в середине 1990-х годов, в стране проживало около 5 тысяч саамов, от 6 до 7 тысяч цыган, 1400 евреев и около 900 татар. Согласно оценке, опубликованной Национальным институтом здравоохранения и социального обеспечения в 2015 году, в стране проживало от 10 до 12 тысяч цыган, примерно от 6 до 10 тысяч саамов и около 900 татар.

Иностранцы 
В 2021 году в Финляндии проживало 296 464 человек, имевших гражданство другой страны, кроме Финляндии. 51 805 человек из них граждане Эстонии и 30 049 человек граждане России, 15 075 человек из Ирака, 11 405 человек из Китая, 8 245 человек из Индии, 7 925 человек из Таиланда, 7 921 человек из Швеции, 7 686 человек из Афганистана, 7 237 человек из Вьетнама, 7 203 человек из Сирии, 7 202 человек из Украины, 134 711 человек из других страх мира. Наиболее распространенными национальностями, получившими финское гражданство в 2020 году, были русские (1 546 человек), иракцы (602 человека), сомалийцы (541 человек), эстонцы (516 человек), тайцы (304 человека), афганцы (264 человека), украинцы (220 человек), сирийцы (205 человек), шведы (196 человек), индийцы (181 человек), другие национальности (3 241 человек).

Религии 
  Основная статья: Религия в Финляндии 

В 2021 году 66,6 % населения Финляндии принадлежало к евангелическо-лютеранской церкви, православных было 1,1 %, приверженцами другой религии были 1,8 %, не религиозны — 30,6 %. Число лютеран сокращается все более быстрыми темпами: в 1900 г. лютеран было 98 %, в 1950 г. — 95 %, а в 2000 г. — 85 %. Доля православных не изменилась с 1990-х годов. Шесть процентов финнов, принадлежащих к церкви, посещают церковь не реже одного раза в месяц. Посещаемость церкви снизилась в 21 веке.

Образование 

Финское население высоко образовано. К концу 2020 года 3 469 000 человек, или 74 % населения Финляндии в возрасте 15 лет и старше имели высшее образование..

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения Финляндии на веб-сайте Статистического управления Финляндии
 Finder — Возрастная структура населения
 Finder — Развитие возрастной структуры населения с 1865 г.
 Резюме финского, например уровень образования и дохода 1940—2000 Yle, 2016

Население Финляндии